Suomalainen är ett efternamn, som burits av bland andra:
 Esko Suomalainen (1910–1995), finländsk genetiker
 Heikki Suomalainen
 Jouko Suomalainen
 Jukka Suomalainen
 Kari Suomalainen (1920–1999), finländsk konstnär och författare
 Paavo Suomalainen
 Samuli Suomalainen (1850–1907), finländsk skriftställare
 Timo Suomalainen
 Tuomo Suomalainen (1931–1988), finländsk arkitekt
 Yrjö Suomalainen

Finska efternamn